Бербидж — фамилия. Известные носители:
 Бербидж, Джефри (1925—2010) — англо-американский астроном, супруг Э.Бербидж.
 Бербидж, Фредерик Уильям (1847—1905) — британский путешественник, собиратель растений.
 Бербидж, Элинор Маргерит (1919—2020) — англо-американский астроном, супруга Дж.Бербиджа.